Die Serie B 2022/23 wird die 91. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Teilnehmende Mannschaften 

An der Spielzeit 2022/23 werden folgende Mannschaften teilnehmen (Stand: 29. Mai 2022):
 Aus der Serie A 2021/22:
 Cagliari Calcio
 CFC Genua
 FC Venedig
 Aus der Serie B 2021/22:
 Ascoli Calcio (Verlierer der Play-Off-Vorrunde)
 Benevento Calcio (Verlierer des Play-Off-Halbfinales)
 Brescia Calcio (Verlierer des Play-Off-Halbfinales)
 AS Cittadella
 Como 1907
 Cosenza Calcio (Sieger des Play-Outs)
 SPAL Ferrara
 Frosinone Calcio
 Parma Calcio
 AC Perugia Calcio (Verlierer der Play-Off-Vorrunde)
 Pisa Sporting Club (Verlierer des Play-Off-Finales)
 Reggina 1914
 Ternana Calcio

 Aus der Serie C 2021/22:
 FC Südtirol (Gruppe A)
 FC Modena (Gruppe B)
 SSC Bari (Gruppe C)
 FC Palermo (Sieger der Play-Offs)

Tabelle

Siehe auch 
 Coppa Italia 2022/23
 Ewige Tabelle der Serie B
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Serie A 2022/23
 Serie B
 Serie C 2022/23

Weblinks 
 Offizielle Website der Lega Nazionale Professionisti Serie B (italienisch)

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23